DEZ steht als Abkürzung für:
 Deutsche Entomologische Zeitschrift
 DEZ Einkaufszentrum in Innsbruck
 DEZ Einkaufszentrum (Kassel)
 Donau-Einkaufszentrum in Regensburg
 Dreiflüsse-Einkaufszentrum in Passau
 Diethylzink, metallorganische chemische Verbindung

Dez. steht als Abkürzung für:
 Dezember, zwölfter Monat im Jahr
 Dezimal, alte Flächeneinheit

Dez steht für:
 Dez (Fluss) im Iran
 Dez-Talsperre im Iran
 Dez (Einheit), eine veraltete Winkeleinheit in der Schiffsfahrt
 Dezmond Dez (* 1980), Schweizer Mundart-Rapper

Siehe auch:

Abkürzung